Gyarak (szk. Kmeťovo), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Gyarak, Gyorok (rom. Ghioroc) újkorban használt formája, Románia, Arad megye
Erdőgyarak (rom. Ghiorac), Románia, Bihar megye